Perinereis olivierae är en ringmaskart som först beskrevs av Horst 1889.  Perinereis olivierae ingår i släktet Perinereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
olivierae